Мэттьюс () — английская фамилия. Известные носители:

 Мэттьюс, Джесси (1907—1981) — английская актриса кино, театра и радио, певица, танцовщица, офицер ордена Британской империи.
 Мэттьюс, Майкл (род. 1990) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мэттьюс, Маккайла (род. 1979) — американская порноактриса.
 Мэттьюс, Морис (1880—1957) — британский стрелок, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.
 Мэттьюс, Остон (род. 1997) — американский профессиональный хоккеист.
 Мэттьюс, Питер (род. 1989) — ямайский бегун на 400 метров, призёр Олимпийских игр в эстафете.
 Мэттьюс, Ташрик (род. 2000) — южноафриканский футболист, полузащитник.
 Мэттьюс, Эл (1942—2018) — американский фолк-певец и актёр.
Другое
 Мэттьюс (хребет) — горный хребет в Кении.